Petropawliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Petropawlowka/Петропавловка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Petropawliwka (Petropawliwka), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka
 Petropawliwka (Schtschastja), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja (bis 2016 Petriwka)

 Petropawliwka (Simferopol), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol
 Petropawliwka (Bohoduchiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Petropawliwka (Kolomak), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak
 Petropawliwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Petropawliwka (Wowtschansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk
 Petropawliwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Petropawliwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Petropawliwka (Skadowsk), Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk (bis 2016 Komsomolske)
 Petropawliwka (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Petropawliwka (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Petropawliwka (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
 Petropawliwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Petropawliwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Petropawliwka (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Petropawliwka (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka (bis 2016 Frunse)
 Petropawliwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Petropawliwka (Saporischschja, Schyroke), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Schyroke
 Petropawliwka (Saporischschja, Nowomykolajiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Petropawliwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk (bis 2016 Petrowske)
 Petropawliwka (Horodyschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche

Siehe auch:
 Rajon Petropawliwka
 Petropawlowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung